Mereles ist der Nachname von:
 Louise Noëlle Gras de Mereles (* 1944), mexikanische Kunsthistorikerin
 Ulises Mereles (* 1984), paraguayischer Fußballschiedsrichter